Dieci incredibili giorni – film diretto da Claude Chabrol (1971)
Dieci incredibili giorni – romanzo di Ellery Queen (1948)